Die SAS Ligaen 2007/08 war die 18. Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 18. Juli 2007 und endete am 24. Mai 2008. Titelverteidiger war der FC Kopenhagen.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten insgesamt 17 Heimspiele, die Teams auf den unteren sechs Plätzen insgesamt 16 Heimspiele. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Aalborg BK

Torschützenliste

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08